Численность населения республики, по данным Росстата, составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км² (). Городское население —  % ().

Численность населения

Демография 

 Население: 975 000 (оценка на конец 2006 года)
 Городское: 75,7 %
 Сельское: 24,3 %
 Женщин на 1000 мужчин: 1106
 Средний возраст: 34,5 лет
 Городского населения: 33,7 лет
 Сельского населения: 36,8 лет
 Мужчин: 32,3 лет
 Женщин: 36,8 лет
 Число частных домохозяйств: 381 626 (из 992 612 человек)
 Городских: 289 854 (из 749 329 человек)
 Сельских: 91 772 (из 243 283 человек)
 Статистика здравоохранения (2005 год)
 Рождений: 10 975 (коэффициент рождаемости 11,1)
 Смертей: 15 074 (коэффициент смертности 15,2)

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Национальный состав по городам и районам (2010) 
Данные по переписи населения 2010 года

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» в республике Коми выбрали 41 % опрошенных, «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» — 30 %, «не верю в бога» — 14 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 4 %, «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» — 1 %, «Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом» — 1 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — 1 %, «Исповедую православие, являюсь старообрядцем» — 1 %. Остальные — меньше 1 %.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Примечания 

Коми